Земља Црнојевића може бити:

 Земља Црнојевића (држава), назив за српску средњовјековну државу Зету у другој половини 15. вијека
 Земља Црнојевића (вилајет), назив за турску управну јединицу (1496—1513) у саставу Скадарског санџака

Види још
 Црнојевићи
 Пад Зете (1496)
 Санџак Црна Гора